Плаја Селва има више значења:

 Плаја Селва (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Плаја Селва (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику